After You've Gone (lied), jazzstandard, geschreven in 1918
 After You've Gone (televisieserie), serie die in 2007 op televisie kwam